PKS w Mińsku Mazowieckim – właściciel dworca
 Mińsk Mazowiecki – stacja kolejowa z kompleksem dworcowym w skład którego wchodzi dworzec PKS